Veřejná služba může označovat:

 Veřejná služba (služba obecného zájmu) – služba poskytované nebo objednávané a zčásti nebo zcela hrazená státem, kraji či obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti), jejímž specifickým znakem je, že pokud by nebyla finančně podporována veřejnými subjekty, nebyla by poskytována na trhu vůbec nebo by byla poskytována v nižší kvalitě či rozsahu. Viz též Závazek veřejné služby. 
 Veřejná služba (zaměstnanci veřejné správy) – povaha činnosti úředníků ve veřejné správě
 Veřejná služba (práce nezaměstnaných) – pracovní služba nezaměstnaných